Аббревиатура GMC может означать:

 General Motors Company — американская автомобилестроительная компания;
 GMC Truck — подразделение, занимающееся выпуском автомобилей, автобусов и военной техники, а также — марка выпускаемых им автомобилей.
 German MMA Championship (GMC) — немецкая бойцовсквя организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА). 
 Global motion compensation (англ.) — компенсация движения. Технология компрессии видеопотока, применяемая в кодеках DivX и Xvid.
 Gun Motor Carriage — самоходное орудие.
 GMC Acadia — полноразмерный кроссовер (среднеразмерный с 2016 года), выпускающийся «внедорожным» подразделением General Motors — GMC.
 GMC CCKW — 2,5-тонный грузовой автомобиль армии США с колёсной формулой 6X6.
 GMC Terrain — среднеразмерный кроссовер.
 GMC Typhoon — американский автомобиль, выпускавшийся с 1992 по 1993 год.